0 kan syfta på:

 0 – ett årtal som förekommer i vissa kalendersystem
 0 (siffra) – siffertecknet ”0”
  Ø – noll med snedstreck, ett skrivsätt för 0, se 
 0 (tal) – heltalet mellan −1 och +1
 0 – en blodgrupp, se AB0
 0 – ett artistnamn för en musiker i musikgruppen Slipknot, se Sid Wilson
 0-skala – en skala för modelljärnvägar

Se även 
 Noll (olika betydelser) – flera
 Nollpunkt – flera
 Nollte – det ordningstal som motsvarar grundtalet noll
 Null – en pekare har ett ogiltigt värde i vissa programspråk
 Zero – flera
 O – en bokstav i det latinska alfabetet
 Ø – en bokstav i flera skandinaviska alfabet
 ∅ – tomma mängden
 Φ – den grekiska bokstaven ”fi”
 Θ – den grekiska bokstaven ”theta”
 ⌀ – diametersymbol

0 (tal)